Берю́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Экс-ан-От. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10042.

Коммуна расположена приблизительно в 125 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 34 км к юго-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 252 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 140 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 101 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 101 активных работали 92 человека (57 мужчин и 35 женщин), безработных было 9 (3 мужчинs и 6 женщин). Среди 39 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Рождества Богородицы (XVI век). Памятник истории с 1840 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об